Субъединица RPB3 ДНК-управляемой РНК-полимеразы II  — фермент, кодируемый у человека геном  POLR2C .

Функция 
Этот ген кодирует третью по величине субъединицу РНК-полимеразы II, полимеразы, ответственной за синтез мессенджера РНК у эукариот. Продукт этого гена содержит богатую цистеином область и существует в виде гетеродимера с другой полимеразной субъединицей, POLR2J. Эти две субъединицы образуют основной блок полимеразы. Псевдоген был идентифицирован на хромосоме 21.

Взаимодействия 
POLR2C, как было выявлено, взаимодействуют с:

 ATF4,
 CCHCR1,
 Myogenin,
 POLR2A,
 POLR2B,
 POLR2E
 POLR2F,
 POLR2G,
 POLR2H,
 POLR2J,
 POLR2K,
 POLR2L,
 TAF15.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белки человека
КФ 2.7.7
Гены